Fountain (englisch für „Wasserquelle, Springbrunnen“, eingedeutscht „Fontäne“) steht für:

 Fountain (Duchamp), Kunstobjekt von Marcel Duchamp (1917)

 The Fountain (Comic) von Kent Williams (2005)
 The Fountain (Film), US-amerikanischer Fantasyfilm von Darren Aronofsky (2006)

Fountain ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Fountain Creek, Fluss in Colorado, Vereinigte Staaten
 Fountain-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fountain (Alabama), Ort im Monroe County, Alabama
 Fountain (Amerikanische Jungferninseln), Siedlung auf der Insel Saint Croix,
 Fountain (Colorado), Stadt (City) im El Paso County, Colorado
 Fountain (Florida), gemeindefreies Gebiet im Bay County, Florida
 Fountain (Illinois)
 Fountain (Indiana), gemeindefreies Gebiet im Fountain County, Indiana
 Fountain (Michigan), Dorf im Mason County, Michigan
 Fountain (Minnesota), Kleinstadt im Fillmore County, Minnesota
 Fountain (Pennsylvania)
 Fountain (Saint Kitts und Nevis)
 Fountain (North Carolina), Stadt (Town) im Pitt County, North Carolina
 Fountain (Texas)
 Fountain (Town), Town(ship) im Juneau County, Wisconsin
 Fountain County, Verwaltungsbezirk im US-Bundesstaat Indiana
 Fountain Creek, Illinois
 Fountain View, Arizona

Fountain ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Jennings Fountain (* 1838), US-amerikanischer Politiker
 Ben Fountain (* 1958), US-amerikanischer Schriftsteller
 Clayton Anthony Fountain (1955–2004), US-amerikanischer Strafgefangener und Serienmörder
 Eli Fountain (1958–2022), US-amerikanischer Jazz- und Sessionmusiker
 Hyleas Fountain (* 1981), US-amerikanische Leichtathletin
 Kaley Fountain (* 1988), US-amerikanische Fußballspielerin
 Lawrence H. Fountain (1913–2002), US-amerikanischer Politiker
 Mike Fountain (* 1972), kanadischer Eishockeytorwart
 Pete Fountain (1930–2016), US-amerikanischer Jazzklarinettist
 Richard T. Fountain (1885–1945), US-amerikanischer Politiker
 Robert Fountain (* 1969), britischer Kernphysiker und Kopfrechner
 Vinny Fountain (* 1991), britischer Biathlet

Siehe auch:
 Begriffsklärungen: Fountain City, Fountain Hill, Fountain Green, Fountain Heights, Fountain Park, Fountain Township, Fountain Valley
 Fountaine (Margaret Fountaine)
 Fontaine (Begriffsklärung)
 Fontäne (Begriffsklärung)